Carlos Alcántara puede referirse a las siguientes personalidades:

 Carlos Alcántara Cuevas (n. 1985), futbolista español.
 Carlos Alcántara Vilar (n. 1964), comediante, actor y humorista peruano.

Además, puede hacer referencia a:
 Carlos Alcántara Fernández, más conocido como Carlitos; personaje de ficción de la serie de televisión española Cuéntame cómo pasó, de La 1 de TVE.